Phi Delta Theta Fraternity House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:
 Phi Delta Theta Fraternity House (Illinois), ID-Nr. 04000070
 Phi Delta Theta Fraternity House (Nebraska), ID-Nr. 86001183

Siehe auch:
 Phi Delta Theta’s Texas Epsilon Chapter, eine Studentenverbindung der Texas Tech University